The Lost Boys, een Amerikaanse horrorfilm uit 1987
Lost Boys: The Tribe, een Amerikaanse horrorfilm uit 2008
Lost Boys: The Thirst, een Amerikaanse horrorfilm uit 2010
Lost Boys (The Flying Pickets), een album van The Flying Pickets
 LBi, een Nederlands beursgenoteerd marketingbedrijf voortgekomen uit het bedrijf Lost Boys